Никола Йонков Вапцаров (7 декабря (24 ноября) 1909, Банско, Османская империя — 23 июля 1942, София, Болгария) — болгарский поэт и писатель, революционер-антифашист.

Биография 
Родился в семье болгарского национал-революционера Ивана (Йонко) Вапцарова и учительницы. В 1924 году поступил в гимназию в Разлоге. Прервав обучение, в 1926 году поступил в морское техническое училище в Варне, которое окончил в 1932 году. Служил на судне «Бургас», вместе с которым посетил Истамбул, Александрию, Бейрут и Порт-Саид. По возвращении начал работать на фабрике, организовал любительский театр и вступил в БКП.

В 1936 году в результате аварии на производстве был уволен и переехал в Софию. Работая техником на различных заводах, кочегаром на железной дороге, начинает писать стихи. Стал одним из создателей и активнейшим деятелем Кружка македонских поэтов (1938). Вёл агитацию и сбор подписей для заключения советско-болгарского договора о дружбе и взаимопомощи, за что был судим по закону о защите государства и сослан в городе Годеч. Там он был должен подписываться в полицейском участке каждый день. Ему было запрещено разговаривать по телефону, а его корреспонденция перлюстрировалась. Его знаменитое стихотворение «Крестьянская хроника», которое он написал специально для Соболевской акции, было представлено на суде как улика. Оно заканчивалась стихом:

Единственный поэтический сборник Вапцарова, «Песни мотора» (болг. «Моторни песни») издан в 1940 г. в тираж 1500 шт. Он переведён на 30 языков.

После нападения Германии на СССР ушёл в подполье, где занимался проведением минно-подрывных курсов, транспортировкой и хранением оружия, организацией явок и продолжал писать антифашистские произведения. Арестован 4 марта 1942 г., подвергся пыткам и расстрелян в числе 12 антифашистов (Антон Иванов, Антон Попов, Атанас Романов, Петр Богданов, Георги Минчев и др.) 23 июля по приговору трибунала.
Царь Борис III, вопреки настоятельным просьбам болгарской интеллигенции и тому, что  сам неоднократно бывал в доме Вапцаровых, отказал в помиловании поэта. Оказала влияние на это и скорая встреча с Геббельсом, которая подстегнула в Болгарии борьбу с противниками фашизма.
По рассказам очевидцев после приведения расстрела в исполнение, Вапцаров остался жив, в чем удостоверился присутствующий на месте врач.
Тогда позвонили в дворец и связались с Борисом III. На что он ответил: Убийте го! Гръмните го в главата!"
Вопреки тому, что по болгарскому закону повторный расстрел выжившего был запрещен, царь настоял на убийстве поэта.
В 1952 году Никола Вапцаров посмертно получил награду Международного Союза Мира.

Память 

 памятник в городе Варна.
 фильм "Песня о человеке" (Болгария, 1952)
 Высшее военно-морское училище имени Николы Вапцарова в городе Варна.
 учебный корабль "Н. Й. Вапцаров" военно-морского флота Болгарии
Дом–музей Николы Вапцарова на центральной площади г. Банско

Книги 
 Полный список поэзии Вапцарова, на болгарском языке
 «Никола Вапцаров. Съчинения». Изд. «Съюз на българските писатели». София, 1982

Примечания 

Писатели Болгарии
Поэты Болгарии
Революционеры Болгарии
Коммунисты Болгарии
Родившиеся в Банско
Расстрелянные в Болгарии